

Mitologia 
Pelope – figura mitologica greca, figlio di Tantalo.

Persone 
Pelope – re di Sparta;
Pelope – militare egizio sotto Tolomeo II;
Pelope – figlio del precedente, militare egizio sotto Tolomeo IV e Tolomeo V.